Обком — сокращение от «областной комитет».

 Областной комитет КПСС
 Областной комитет ВКП(б) (см. ВКП(б))
 Областной комитет ВЛКСМ (см. ВЛКСМ)
 Областной комитет КПРФ  (см. КПРФ)
  — в политическом жаргоне: воображаемый руководящий орган в столице США, источник идеологических указаний для «проводников американской политики» в других странах.

См. также 
 Райком
 Горком